Хакеборн () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцланд. Подчиняется управлению Эгельнер Мульде.  Население составляет 805 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 11,45 км². Официальный код  —  15 3 52 017.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт